Perpetuus is de naam van een tweetal heiligen:
 Perpetuus van Maastricht
 Perpetuus van Milaan